O Campeonato Africano das Nações de 1968 foi a 6ª edição do Campeonato Africano das Nações.

A fase final do torneio foi disputado na Etiópia, disputado por 8 selecções. A final opós a República Democrática do Congo, na época chamado de Zaire, ao Gana.

O campeão ganhou vaga na Copa do Mundo de 1974.

Primeira fase

Grupo A 

Jogos

|}

Grupo B 

Jogos

|}

Finais

Campeão

Ligações externas 
Campeonato Africano das Nações de 1968 em RSSSF.com

1968